

Sigle 
 LMH - categoria di vetture da competizione

Codici 
 LMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Limón (Honduras)
 lmh – codice ISO 639-3 della lingua lambichhong